Йозеф Керайн (; 20 октября 1808, Хайдесхайм — 25 марта 1876, Монтабаур) — немецкий педагог и филолог.

Окончил университет в Гиссене. С 1855 г. был директором католической учительской семинарии в Монтабауре. 

Кроме большого количества учебных пособий, особенно по истории литературы, Керейн напечатал: 
«Die dramatische Poesie der Deutschen» (Лпц., 1840), 
«Geschichte der Katholischen Kanzelberedsamkeit der Deutschen» (Регенсбург, 1843),
«Onomatisches Wörterbuch» (к нем. классикам; Висбаден, 1847—1853), 
«Grammatik der deutschen Sprache des XV—XVII Jahrh.» (Лпц., 1854—1856), 
«Volkssprache und Volkssitte im Herzogtume Nassau» (Вайльбург, 1860—1864), 
«Sammlung alt— und mitteldeutscher Wörter» (Нордхаузен, 1863). 

После смерти Керайна в новой переработке вышли его «Handbuch der Erziehung und des Unterrichts» (Падерборн, 1878) и «Ueberblick der Geschichte der Erziehung» (там же, 1880).

Примечания

Литература 
 

Педагоги Германии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1808 году
Родившиеся 20 октября
Умершие в 1876 году
Умершие 25 марта
Филологи Германии
Учёные XIX века